Квадриллио́н (сокращённо квадрлн) — натуральное число, является единицей с
 15 нулями ( = , тысяча триллионов или миллион миллиардов) в системе наименования чисел с короткой шкалой (которая применяется в России, США);
 24 нулями ( =  =  = , миллион в четвёртой степени) в системе наименования чисел с длинной шкалой (Великобритания, некоторые страны Латинской Америки).

Приставки СИ 
 Для квадриллиона (1015) — пета.
 Для одной квадриллионной (10−15) — фемто.
 ISO: peta — (P).

В других областях 

 В мае 1946 года Венгерским национальным банком выпускалась банкнота достоинством в 1 миллиард милпенгё (1 квадриллион пенгё), которая стоила 2,4 цента США в конце месяца.
 16 марта 2022 года дизайнер из Кингисеппа подал в суд на шведскую торговую сеть IKEA, которая приостановила свою деятельность в России, с требованием выплатить ему 1 квадриллион рублей в качестве компенсации за срыв работы его дизайн-студии.

Примечания

См. также 
 Именные названия степеней тысячи
 Системы наименования чисел
 Числа с собственными именами

Литература 
 

Степени тысячи
15000000002